Чемпионат Европы по борьбе — международные соревнования борцов, проходящие под эгидой Международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA). В рамках чемпионатов Европы проводятся соревнования по греко-римской (классической) борьбе среди мужчин (с 1911 года), вольной борьбе среди мужчин (с 1929 года) и среди женщин (с 1988 года). С 1898 проходили неофициальные соревнования по борьбе. До 1914 года было проведено 12 неофициальных соревнований по борьбе.

Объединённый чемпионат 
С 2005 года проводится объединённый чемпионат Европы по трём видам: греко-римская борьба, вольная борьба у мужчин и у женщин. С 2018 года в каждом виде проводятся соревнования в десяти весовых категориях, лишь шесть из которых входят в программу Олимпийских игр.

Соревнования по борьбе

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата Европы 2014